John Sewell ist der Name folgender Personen:

* John Sewell (Tauzieher) (1882–1947), britischer Tauzieher 
 John Sewell (Fußballspieler) (1936–2021), englischer Fußballspieler und -trainer 
 John Sewell (Politiker) (* 1940), kanadischer Politiker und Publizist